Соколо́вская — многозначный термин: фамилия (женская форма фамилии Соколовский) и топоним.

 Известные носительницы 
 Соколовская, Александра Львовна (1872—1938) — русская революционерка-марксист, первая жена Льва Троцкого.
 Соколовская, Анита (род. 1976) — польская актриса театра и кино.
 Соколовская-Кулеша, Беата (род. 1974) — польская гребчиха-байдарочница.
 Соколовская, Евдокия Михайловна (1923—2010) — российский химик.
 
 Соколовская, Жанна Павловна (1932—2012) — украинский лингвист, профессор.
 Соколовская, Зинаида Кузьминична (1927—2014) — российский историк науки и техники, биограф, библиограф.
 Соколовская, Ирина Борисовна (род. 1983) — российская баскетболистка.
 Соколовская, Наталия Евгеньевна (род. 1956) — прозаик, поэт, переводчик.
 
 Соколовская, Ольга Борисовна (род. 1991) — российская баскетболистка.
 Соколовская, Софья Ивановна (партийный псевдоним: Елена Кирилловна Светлова; 1894—1938) — революционерка, подпольщица, директор киностудии «Мосфильм».
 Соколовская, Тира Оттовна (1884—1942) — русская писательница, историк масонства.
 Соколовская, Элита Альфредовна (род. 1930) — российский хоровой дирижёр, регент, хормейстер и педагог.
 Соколовская, Юлия Сергеевна (род. 1985) — украинский общественный деятель и политик.
 Соколовская, Янина Лазаревна (род. 1971) — украинская журналистка, обозреватель. Топоним 
 Соколовская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Соколовская — железнодорожная платформа Ярославского направления МЖД.